Без може да се односи на:

 Без (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Без (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн

или

 Без речи (филм из 1972), југословенски филм из 1972. године